Santiago del Arrabal ist der Name folgender Kirchen in Spanien:

 Santiago del Arrabal (Toledo) in Toledo, Provinz Toledo
 Santiago del Arrabal (Salamanca) in Salamanca, Provinz Salamanca